Die Volleyball-Weltmeisterschaft der Männer 1978 fand vom 20. September bis 1. Oktober in Italien statt. Die Sowjetunion gewann zum fünften Mal den Titel. Die Spiele wurden in Rom, Bergamo, Udine, Venedig, Parma und Ancona ausgetragen.

Modus 
Die 24 Teilnehmer spielten in der ersten Runde in sechs Vierergruppen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe bildeten in der zweiten Gruppe zwei Sechsergruppen, die restlichen Teams spielten eine eigene Runde mit ebenfalls zwei Sechsergruppen. Dabei wurden die Ergebnisse aus den direkten Duellen der ersten Runde jeweils übernommen. Die vier besten Mannschaften der zweiten Runde ermittelten im Halbfinale und Endspiel den neuen Weltmeister. Die anderen Teams spielten ebenfalls in KO-Spielen die Ränge fünf bis 24 aus.

Der neue Weltmeister hätte sich für die Olympischen Spiele 1980 und für den Volleyball World Cup 1981 qualifiziert. Da die Sowjetunion jedoch Gastgeber des olympischen Turniers war und sich als dessen Sieger einen Startplatz für den World Cup erhielt, übernahm der WM-Zweite Italien jeweils den Platz.

Spielplan

Erste Runde

Zweite Runde (1–12)

Zweite Runde (13–24)

Platzierungsspiele

Endstand

Qualifikation 
Gastgeber Italien und die besten zwölf Mannschaften der letzten Weltmeisterschaft waren automatisch qualifiziert. Die restlichen Startplätze gab es für die bestplatzierten Teams der letzten kontinentalen Turniere. Bei der Europameisterschaft 1977 wurden drei Startplätze vergeben. Aus den anderen Kontinenten kamen jeweils zwei weitere Vertreter zur Endrunde, die 1976 in Asien und Afrika sowie 1977 im NORCECA-Verband und in Südamerika ermittelt wurden. Später wurden Jugoslawien durch Finnland sowie Puerto Rico durch die USA ersetzt.

Weblinks 
 Ergebnisse bei Todor66 (englisch)

1978
Volleyballveranstaltung 1978
Sportveranstaltung in Bergamo
Sportveranstaltung in Rom
Sportveranstaltung in Venedig
Sportveranstaltung in der Emilia-Romagna
Sportveranstaltung in Friaul-Julisch Venetien
Sportveranstaltung in den Marken
Weltmeisterschaft Manner 1978